Ніколаєв — корабель Військово-морського флоту СРСР
 8141 Ніколаєв (Nikolaev) — мала планета (астероїд) у Сонячній системі

Відомі носії 
А
 Ніколаєв Анатолій Васильович (1902—1977) — російський хімік.
 Ніколаєв Анатолій Петрович — радянський лікар-гінеколог, професор, дійсний член Академії медичних наук СРСР, лауреат Сталінської (Державної) премії СРСР 1952.
 Ніколаєв Андрій Анатолійович (1972—2015) — український хокеїст, захисник, тренер.
 Ніколаєв Андріян Григорович — третій радянський космонавт (після Гагаріна і Титова), двічі Герой Радянського Союзу, член першого зоряного загону, льотчик-космонавт СРСР, генерал-майор авіації, пілот космічного корабля «Восток-3» і командир корабля «Союз-9».

Б
 Ніколаєв Борис Федорович — радянський партійний діяч.

В
 Ніколаєв Валентин
 Ніколаєв Валентин Володимирович (1924—2004) — радянський борець класичного стилю, дворазовий чемпіон СРСР з греко-римської боротьби, Олімпійський чемпіон, Чемпіон світу. Заслужений майстер спорту СРСР, Заслужений тренер РРФСР.
 Ніколаєв Валентин Олександрович — радянський футболіст, нападаючий, член Клубу Григорія Федотова.
 Ніколаєв Валентин Федорович (1889—1973) — ботанік, природознавець, Кандидат біологічних наук.

 Ніколаєв Валерій Валерійович (. 1966) — російський актор театру і кіно.
 Ніколаєв Володимир Костянтинович ( 1945) — донор. Герой України.
 Ніколаєв Володимир Миколайович — українсько-російський архітектор, педагог, громадський діяч.

Є
 Ніколаєв Євген Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

І
 Ніколаєв Іван Іванович (футболіст) (1946—2011) — радянський футболіст та російський футбольний тренер.
 Ніколаєв Іван Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Ніколаєв Ігор Юрійович — радянський і російський композитор-пісняр, естрадний співак і поет-пісняр.
 Ніколаєв Іполит Володимирович — українсько-російський архітектор і педагог, син Ніколаєва Володимира.

Л
 Ніколаєв Лев Петрович (1898—1954) — український антрополог і анатом.
 Ніколаєв Леонід Васильович (1904—1934) — вбивця керівника Ленінградського обкому ВКП(б) Сергія Мироновича Кірова.
 Ніколаєв Леонід Володимирович — радянський піаніст, педагог, композитор.

Ж
 Ніколаєв-Журид Микола Галактіонович (1897—1940) — діяч ВЧК-ОГПУ-НКВД СРСР, Депутат Верховної Ради РРФСР 1 скликання.

М
 Ніколаєв Микита Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ніколаєв Микола Борисович (1925—2012) — художник-кераміст (фаянс).
 Ніколаєв Микола Ілліч (1865—1918) — російський письменник, поет, журналіст, театрознавець, театральний критик і рецензент.
 Ніколаєв Микола Ілліч (1951) — український історик, дослідник Північного Причорномор'я античної доби, відновлювач літочислення Ольвії Понтійської IV—I ст. до Р. Х.
 Ніколаєв Микола Миколайович (1973—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ніколаєв Микола Федорович — (1882—1945?), ботанік, міколог, фітопатолог. Кандидат природничих наук.
 Ніколаєв Микола Федорович — український радянський партійний діяч, заступник голови Ради Міністрів Української РСР.
 Ніколаєв Микола (1981) — австралійський актор українського походження.
 Ніколаєв Михайло Олегович (1983) — український борець греко-римського стилю, срібний призер чемпіонату Європи.

О
 Ніколаєв Олег Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ніколаєв Олег  Ілліч — старшина Збройних сил України.
 Ніколаєв Олександр Віталійович (? — 2022) — старший лейтенант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Ніколаєв Олександр Ігорович (1993) — український та російський футболіст, воротар.
 Ніколаєв Олександр Олексійович (1950) — російський дипломат.

С
 Ніколаєв Сергій Владиславович (1972—2015) — український військовий фотокореспондент.
 Ніколаєв Сергій Львович — російський мовознавець, славіст, фахівець з питань слов'янської діалектології та історії слов'янських мов.
 Ніколаєв Сергій Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Ю
 Ніколаєв Юрій Олександрович ( 1948) — радянський і російський теле — і радіоведучий, актор.

Див. також 
 Ангел Ніколаєв Ганев (1953) — болгарський дипломат.
 Миколаїв (значення)
 Ніколаєва
 Ніколаєвський
Російські прізвища